Grbavac (Grubišno Polje)
 Grbavac (Župa dubrovačka)